Ojciec Sergiusz – opowiadanie Lwa Tołstoja z 1908 roku
 Ojciec Sergiusz – film niemy w reżyserii Jakowa Protazanowa na podstawie opowiadania Lwa Tołstoja
 Ojciec Sergiusz – film w reżyserii Igora Tałankina na podstawie opowiadania Lwa Tołstoja
 Ojciec Sergiusz – opera Wasilija Łobanowa na podstawie opowiadania Lwa Tołstoja